Il W Racing Team (abbreviato in WRT) è una scuderia automobilistica belga, con sede a Baudour, fondata dall'ex direttore della Volkswagen Motorsport René Verbist, dal pilota automobilistico Vincent Vosse e dall'imprenditore Yves Weerts. Storicamente legata al gruppo Volkswagen, per la quale ha svolto il ruolo di team semiufficiale in diversi campionati, la scuderia attualmente compete nelle GT World Challenge Europe con delle Audi R8 LMS Evo e nelle TCR International Series, a supporto della Leopard Racing, con delle Volkswagen Golf GTI TCR. Nel 2021 WRT ha aggiunto un programma LMP2 a tempo pieno, iscrivendo una Oreca 07 sia nel Campionato del mondo endurance che nell'European Le Mans Series. Nel 2021 vinto la classe LMP2 della 24 Ore di Le Mans.

Storia

Primi anni 

Fondata nel 2009, la scuderia ha ottenuto immediatamente il supporto dell'Audi Club e del Volkswagen Club belgi, diventando l'importatore ufficiale in Belgio delle vetture con specifiche GT3. A inizio 2010 il Team WRT ha acquistato tre Audi R8 LMS con specifiche GT3 e si è iscritto al campionato belga gran turismo e al campionato francese gran turismo, aggiudicandosi nel primo il titolo piloti e il titolo scuderie.

Nel 2011 il team ha deciso di espandere le sue operazioni e si è iscritto al campionato europeo GT3 FIA e alle neonate Blancpain Endurance Series. Anche quest'anno si rivela ricco di successi: la scuderia si aggiudica infatti il titolo piloti nelle Blancpain Endurance Series e si classifica terza nella classifica piloti nel campionato europeo GT3 FIA. Nel luglio dello stesso anno, inoltre, la scuderia si è aggiudicata la 24 Ore di Spa-Francochamps.

Nel 2012 il Team WRT ha annunciato un'ulteriore espansione delle proprie operazioni, diventando il team semiufficiale Audi nel campionato del mondo GT1 FIA, passato a partire dalla stagione in corso alle specifiche GT3. Per partecipare a questo campionato, la scuderia ha scelto di non rinnovare la sua iscrizione al campionato europeo GT3 FIA, mentre ha continuato il suo programma nelle Blancpain Endurance Series. Nonostante l'alta competitività del campionato, la scuderia è riuscita a ben figurare, ottenendo un quarto posto in classifica piloti e un terzo posto in classifica scuderie.

TCR Series 
Nel 2016, contemporaneamente ai propri programmi nei campionati GT3, la scuderia ha debuttato nel turismo fornendo il proprio personale e le proprie strutture alla Leopard Racing, scuderia neoiscritta alle TCR International Series e già nota per il suo impegno nella Moto3. Nello specifico sono state acquistate due Volkswagen Golf GTI con specifiche TCR, alla guida delle quali sono stati ingaggiati il campione in carica Stefano Comini e Jean-Karl Vernay, già pilota del Team WRT nelle Blancpain Endurance Series. Lo svizzero e il francese hanno ottenuto insieme 6 vittorie, che hanno permesso al team di aggiudicarsi il titolo piloti (con Comini) e il secondo posto in classifica scuderie.

Nel 2017, a causa dei gravi problemi economici della Leopard, la partecipazione del team è stata in dubbio fino all'ultimo. Alla fine il Team WRT ha scelto di scendere in pista in prima persona, con la Leopard che è rimasta solo come sponsor. A causa dei problemi economici sopracitati, tuttavia, la scuderia è riuscita a confermare solo Vernay; successivamente, tuttavia, è stata annunciata l'intenzione di schierare una seconda vettura a partire dalla terza gara stagionale, alla guida della quale è stato ingaggiato l'ex campione del mondo turismo Robert Huff. In questa stagione, grazie a Vernay, si è aggiudicata il suo secondo titolo piloti in due stagioni e si è classificata terza in classifica scuderie.

Nel 2018 le TCR International Series si sono fuse con il campionato del mondo turismo, andando a formare la coppa del mondo turismo. La scuderia, che oltre alla Leopard ha ottenuto anche la sponsorizzazione della Lukoil, si è così iscritta al nuovo campionato ma, nell'ambito delle sue già strette relazioni con Audi, ha cambiato vettura, acquistando due Audi RS3 LMS TCR e ottenendo il supporto indiretto della casa di Ingolstadt. Alla guida delle due vetture sono stati confermati Vernay e Gordon Shedden (che aveva già corso con il team come sostituto di Huff nella stagione precedente), entrambi piloti ufficiali Audi. Il francese si è confermato ancora una volta il miglior pilota della scuderia, ottenendo quattro vittorie nel corso della stagione e lottando per il titolo fino all'ultima gara, per poi classificarsi quinto con 245 punti. Lo scozzese, invece, si è classificato tredicesimo con una vittoria.

Nel 2019 la scuderia, nonostante la perdita della sponsorizzazione della Lukoil, ha mantenuto il supporto dell'Audi e si è iscritta al campionato confermando i suoi due piloti.

Programma LMP2 (2021- presente)

2021 
Dopo essere usciti dal DTM il team WRT annuncia l'ingresso di entrare nel Campionato del mondo endurance nella classe LMP2 dal 2021. I piloti scelti sono Robin Frijns, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi. Lo stesso anno portano una Oreca 07 anche nel European Le Mans Series con Robert Kubica, Louis Delétraz e Ye Yifei come piloti. I risultati nella loro prima stagione sono molto buoni, il team riesce a vincere entrambi i campionati. Inoltre vincono anche la 24 Ore di Le Mans con l'equipaggio Frijns, Habsburg e Milesi.

2022 
Per la stagione 2022 il team porta due vetture Oreca 07, la prima con il numero 31 guidata da Sean Gelael, René Rast e Robin Frijns la seconda con il numero 41 guidata da Rui Andrade, Ferdinand Habsburg e Norman Nato. Per la 24 Ore di Le Mans il team porta una terza vettura affidata a Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen e Dries Vanthoor. Con la vettura numero 31 vincono la 6 Ore di Spa, mentre con la numero 41 vincono la 6 Ore di Monza.

Programma LMDh 
L'Audi inizia il progetto per una nuova vettura LMDh (Le Mans Daytona Hybrid), il team WRT viene scelto come team ufficiale. Nel 2021 il marchio tedesco decide di congelare il progetto, per questo nel agosto del 2022 il team WRT rompe con loro e si accorda con la BMW per portare in pista la nuova M Hybrid V8 nel Campionato del mondo endurance dal 2024.

Risultati

Campionato europeo GT3 FIA

Campionato del mondo GT1 FIA

Blancpain GT World Challenge Europe

Intercontinental GT Challenge

TCR International Series

Coppa del mondo turismo

TCR Europe Touring Car Series

Deutsche Tourenwagen Masters

Campionato del mondo endurance 

* Stagione in corsa

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Squadre automobilistiche belghe